Kaak (anatomie), een deel van de schedel
 Kaak, een ander woord voor schandpaal
 Erik-Jan Rosendahl, door zijn grote kaaklijn werd zijn bijnaam: De Kaak
 Kaak (oliemolen), een verticale plank op de strooptafel bij een oliemolen waar de haar op afgestroopt wordt
 Een kaakje, een soort biscuitje